Кармаскалы — название населённых пунктов в России:

 Кармаскалы — село в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Кармаскалы — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.